Хмылёв — фамилия; имеет женскую форму Хмылёва.
 Хмылёв, Василий Иванович (1897—1942) — советский военнослужащий.
 Хмылёв, Юрий Алексеевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист.